Флаг муниципального образования Глазуновский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6353.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх неравных частей — двух жёлтых и между ними голубой, сходящихся в верхнем углу у древка и разделённых волнистыми линиями; жёлтая часть у древка несёт зелёное с красными деталями изображение яблони из герба района».

Символика 
Флаг муниципального образования Глазуновский район Орловской области составлен на основании герба Глазуновского района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Глазуновский район, расположенный в центральной части среднерусской возвышенности — особенное место. Именно отсюда начинает свой бег, по выражению писателя Л. С. Овалова, самая русская река России — Ока. Исток реки Оки является достопримечательностью района и памятником природы, здесь создан природный парк «Исток Оки»; когда-то началом истока реки было естественное озерцо так называемый «Анисьин пруд». Без преувеличения, исток Оки можно назвать жемчужиной Глазуновской земли. Геральдическая фигура — голубое волнистое остриё, образно показывает на флаге Глазуновского района исток реки Оки.

Яблоня указывает на крупные садоводческие хозяйства, расположенные на территории района.

Жёлтое поле — символ урожая, плодородия, богатства, стабильности, уважения, символизирует сельскохозяйственное производство, которое во многом определяет экономику района.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением яблони